Luna je Zemljin edini naravni satelit. Beseda se lahko nanaša tudi na:

 naravni satelit nasploh
 luna (matematika), ena izmed dveh geometričnih oblik, ki zgledata kot polmesec
 Luna (mitologija), boginja, poosebljenje Lune v rimski mitologiji
 Luna (priimek), priimek več znanih ljudi
 Luna\TBWA, slovenska oglaševalska agencija
 program Luna, sovjetski vesoljski program in plovila tega programa:
 Luna (raketa), nosilna raketa programa Luna
 Luna 2, sonda, prvi predmet človeške izdelave, ki je dosegel Luno